Duarte kan syfta på:

  Duarte, ort i Kalifornien, USA
  Duarte (provins), Dominikanska republiken
  Duarte, Mexiko, ort i Guanajuato, Mexiko